Берли има више значења:
 Округ Берли (Северна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Берли (Њу Џерзи), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Берли (Вашингтон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Берли (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо

Особе 
 Џејн Берли